«Vanity» puede referirse a:

 en inglés vanidad.

Cine 
 Vanity (1927), película.
 Vanity (1927), película.

Música 
 Vanity (1959-), nombre artístico de Denise Matthews, cantante y actriz canadiense.
 Vanity 6, banda musical.
 Vanity, álbum de Eighteen Visions.
 Vanity (1951), canción de Jack Manus, Guy Wood y Bernard Bierman - grabada por Don Cherry.
 Vanity (n/d), canción de Lady Gaga.
 Vanity (2010), canción de Christina Aguilera.